Rudolf Szyskowitz ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Szyszkowitz (Maler) (1905–1976), österreichischer Maler
 Rudolf Szyszkowitz (Mediziner) (* 1941), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer